Jens Lange er navnet på flere personer:

 Jens Iversen Lange (før 1400-1482) – dansk biskop
 Jens Lange (godsejer) (1707-1790) – dansk godsejer
 Jens Lange (fabrikant) (1861-1922) – dansk fabrikant (fulde navn: Jens Johan Michael Lange)